kleryk – duchowny
 kleryk – student seminarium duchownego, alumn